Sanhoane puede hacer referencia a:

 Sanhoane, freguesia portuguesa del municipio de Mogadouro.
 Sanhoane, freguesia portuguesa del municipio de Santa Marta de Penaguião.